Гулливе́р — личное имя, фамилия и название:

 Гулливер — главный герой тетралогии Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».
 «Гулливер» — театр кукол в Кургане, основанный в 1943 году.
 «Гулливер» — советская рок-группа, существовавшая в 1983—1986 годах.
 «Гулливер» — высотное офисное здание в Киеве.

Фамилия 
 Гулливер, Генриетта  (1866—1945) — австралийская художница.

Топоним 
 Гулливер — река в Новой Зеландии.
 Гулливер — пригород Таунсвилла, Австралия.

См. также 
 Гулливеров куртус — вид морских лучепёрых рыб.